Dit is de wereldranglijst van mei 2000 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 10 mei 2000.

Mannen 05